Termenul „Hofheim” se poate referi la:

Hofheim am Taunus oraș in Hessen
Hofheim in Unterfranken oraș in Bayern
Hofheim im Ried cartier din orașul Lampertheim in Hessen